Са́ммер Би́шил (, род. 17 июля 1988) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Марго Хэнсон в сериале «Волшебники».

Биография 
Бишил родилась в городе Пасадена, Калифорния в семье американки и индийца. Когда Бишил было три года, её семья переехала сначала в Саудовскую Аравию, а затем в Бахрейн. Через 11 лет они вернулись обратно в Калифорнию. У неё есть старшие брат и сестра.

Саммер дебютировала на телевидении в 2005 году с эпизодической ролью в сериале «Дни нашей жизни». В 2009 году она была номинирована на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Как на ладони». 

В 2013—2014 годах Бишил сыграла главную роль в сериале «Счастливая семёрка». С 2015 по 2020 год она играла одну из главных ролей в сериале «Волшебники», который выходил на телеканале SyFy.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США